Frode Håre (ur. 10 grudnia 1972) – norweski skoczek narciarski i trener, drużynowy mistrz Norwegii (1996), drugi zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego (1995/1996), w latach 2007–2011 główny szkoleniowiec kobiecej reprezentacji Norwegii w skokach narciarskich.

Życiorys 
W sezonach 1991/1992 i 1992/1993 startował głównie w zawodach Pucharu Europy. Dwukrotnie stanął na podium pojedynczych konkursów – 12 grudnia 1992 w Oberwiesenthal był trzeci, a 27 lutego 1993 w Titisee-Neustadt zwyciężył. Krótko później, 6 marca 1993, zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 55. miejsce w Lahti. W tym sezonie zaliczył jeszcze cztery występy w zawodach najwyższej rangi, najlepsze miejsce osiągając w Lillehammer, gdzie był dwudziesty.

Kolejny sezon rozpoczął od występów w Pucharze Kontynentalnym, w którym raz stanął na podium – 23 stycznia 1994 w Ironwood zajął trzecie miejsce. Do startów w Pucharze Świata powrócił w styczniu 1995, kiedy w Sapporo zajął 12. i 10. miejsce, dzięki czemu zdobył pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu. W marcu zajął ponadto drugie miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Sprovie.

W następnych sezonach prezentował się przede wszystkim w Pucharze Kontynentalnym, w którym kilkanaście razy zajmował miejsca na podium – 26 grudnia 1995 w Sankt Moritz był drugi, 14 stycznia 1996 w Sapporo zwyciężył, 27 stycznia tego roku w Libercu był drugi, 9 marca w Planicy trzeci, 24 marca w Voss pierwszy, 30 marca w Rovaniemi drugi, 7 kwietnia w Ruce trzeci, 28 grudnia w Lake Placid trzeci, dzień później tamże pierwszy, 21 grudnia 1997 w Lahti pierwszy, 9 marca 2001 w Vikersund trzeci oraz 19 sierpnia tego roku w Rælingen trzeci. Sezon 1995/1996 zakończył na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej, ustępując jedynie Steinowi Henrikowi Tuffowi.

Sporadycznie pojawiał się również w zawodach Pucharu Świata, w których kilkukrotnie punktował. W klasyfikacji generalnej PŚ został ujęty pięciokrotnie, najlepszy wynik uzyskując w sezonie 1994/1995 (48. miejsce).

W styczniu 1996 został mistrzem Norwegii w drużynowym konkursie skoków na Bjørkelibakken w Strynie, startując w zespole Buskerud wraz z Clasem Bredem Bråthenem, Sturlem Holseterem i Eirikiem Halvorsenem. W konkursie indywidualnym zajął 17. miejsce.

W PŚ ostatni występ zanotował w 2000, a w PK w 2002, kiedy zakończył karierę. Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem skoków narciarskich. Był m.in. indywidualnym trenerem Andersa Jacobsena, a w latach 2007–2011 prowadził kobiecą reprezentację Norwegii.

Jego syn Anders Håre także został reprezentantem Norwegii w skokach narciarskich, w 2019 zadebiutował w Pucharze Świata.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Norwescy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1972
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019